Крамаренко, Алексей:
 Крамаренко, Алексей Иванович (1882—1943) — украинский националист и коллаборационист.
 Крамаренко, Алексей Игоревич (род. 19??) — бывший начальник СУ СКР по ЦАО, фигурант дела Перестрелка на Рочдельской улице.
 Крамаренко, Алексей Филиппович (1917—1944) — советский морской пехотинец, командир отделения автоматчиков 125-го полка морской пехоты Северного флота.